KSU steht für:
 Chakassische Staatliche Universität
 Kansas State University in Manhattan, Kansas
 Kazimieras-Simonavičius-Universität in Vilnius, Litauen
 Kennesaw State University in Kennesaw, Georgia
 Kent State University in Kent, Ohio
 Kentucky State University in Frankfort, Kentucky
 Flughafen Kristiansund in Norwegen (IATA-Code)
 KSU (Band), polnische Punkrockband
 Powiat Suski in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung